

Cinema
 Lost in Space - Perduti nello spazio (Lost in Space) – film del 1998 diretto da Stephen Hopkins

Musica
 Lost in Space – album del 2002 di Aimee Mann
 Lost in Space – singolo del 1998 dei Lighthouse Family
 Lost in Space (Part I) – EP degli Avantasia
 Lost in Space (Part II) – EP degli Avantasia

Televisione
 Lost in Space – serie televisiva del 1965
 Lost in Space – serie televisiva del 2018